Leviathan, variante del nome del mostro biblico Leviatano, può riferirsi a:

Cinema 
 Leviathan – film del 1962 diretto da Léonard Keigel (dal romanzo di Julien Green
 Leviathan – film del 1989 diretto da George Pan Cosmatos
 Leviathan  – film documentario del 2012 diretto da Lucien Castaing-Taylor
 Leviathan (Leviafan) – film del 2014 diretto da Andrej Petrovič Zvjagincev

Fumetti 
 Leviathan – fumetto di Peter Blegvad
 Leviathan – manga di Eiji Ohtsuka e Yu Kinutani (ed. orig. 2000, ed. it. 2006)
 Leviathan – organizzazione immaginaria dei fumetti Marvel Comics

Letteratura 
 Leviatano (Leviathan) – libro di Thomas Hobbes del 1651 
 Leviatan (Leviathan) – romanzo di Julien Green del 1929
 Leviathan  – terzo volume della Trilogia degli Illuminati di Robert Anton Wilson e Robert Shea del 1984
 Leviatano (Leviathan) – romanzo di Paul Auster del 1992
 Leviathan  – romanzo di Scott Westerfeld del 2009; primo volume della trilogia omonima
 Leviathan  – romanzo di Alex Troma del 2010

Musica 
 Leviathan  – gruppo musicale black metal statunitense
 Leviathan  – album dei Mastodon del 2004 
 Leviathan  – canzone dei Manic Street Preachers, traccia della compilation Help!: A Day in the Life del 2005
 Leviathan  – EP degli Alestorm del 2008
 Leviathan  – brano musicale strumentale del chitarrista svedese Yngwie Malmsteen, traccia n.8 dell'album Fire And Ice del 1992.
 Leviathan – album dei Therion del 2021

Videogiochi 
 Leviathan – videogioco del 1987 per home computer
 Leviathan: The Tone Rebellion – videogioco del 1997 per Windows
 Leviathan: Warships – videogioco del 2013 per mobile e PC
 Leviathan – personaggio di Final Fantasy

Altro 
 Leviatano – demone nella cultura cristiana
 Leviathan – personaggio (gimmick) interpretato sul ring dal wrestler Dave Bautista
 Leviathan – attrazione di Canada's Wonderland (Maple, Vaughan, Ontario, Canada)
 8813 Leviathan – asteroide della fascia principale